Otrera steht für:
 Otrere, eine Königin der Amazonen in der griechischen Mythologie 
 (385571) Otrera, Asteroid und Neptun-Trojaner